Градска община Пантелей () е административна единица в Централна Сърбия, Нишавски окръг, Град Ниш. Заема площ от 141 км2.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Пантелей възлиза на 53 486 души. Гъстотата е 379,33 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влиза североизточната част на град Ниш и 13 села.

Бележки